Annarosa Buttarelli (1956) – filosofa, saggista, docente e ricercatrice italiana
 Emilio Buttarelli (1924) – ex calciatore italiano
 Giovanni Buttarelli (1957) – magistrato italiano